Józef Paprocki – major Pułku 4 Piechoty Liniowej, kawaler Virtuti Militari
 Józef Maciej Paprocki (1895–1940) – podporucznik Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie
 Józef Paprocki vel Pankowski-Paprocki (ur. 1896) – porucznik taborów Wojska Polskiego, 15 czerwca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Paprocki (1897–1915) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 29 grudnia 1933 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Józef Paprocki (ur. 1898) – sierżant Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari

Przypisy